Hasselhoff bzw. Hazelhoff ist der Familienname folgender Personen:

 David Hasselhoff (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Engel Hendrik Hazelhoff (1900–1945), niederländischer Physiologe (Reichsuniversität Groningen)
 Erik Hazelhoff Roelfzema (1917–2007), niederländischer Schriftsteller, Widerstandskämpfer und Kampfpilot
 Hayley Hasselhoff (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Jared Hasselhoff (* 1971 als Jared Hennegan), US-amerikanischer Bassist
 Taylor-Ann Hasselhoff (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Veronica Hazelhoff (1947–2009), niederländische Jugendbuchautorin

Siehe auch:
 Haselhof
 Haslhof
 Haseloff